Haematopus meadewaldoi é uma espécie extinta de ave limícola que era endêmica das ilhas Canárias.

Aves descritas em 1913
meadewaldoi
Aves extintas